Crystal Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Lake Township (Michigan)
 Crystal Lake Township (Minnesota) (aufgelöst)
 Crystal Lake Township (North Dakota)
 Crystal Lake Township (South Dakota)